Суражский — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов. Имеет женскую форму Суражская.

Персоналии 
 Суражский, Давид Яковлевич (1910—?) — советский учёный-метеоролог, конструктор метеорологических приборов, лауреат Сталинской премии.
 Суражский-Малюшицкий, Василий Андреевич — западнорусский православный писатель-полемист, философ.

Топонимы 
 Суражский — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Суражский замок — укрепление, существовавшее в Сураже (совр. Витебский район Витебская область Белоруссия) в XVI—XVIII веках.